745 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 745 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 690784.
 745 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 836955.
 745 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 643232.